Vandenberg pode referir-se a:
Base da Força Aérea de Vandenberg, uma base da Força Aérea dos Estados Unidos
Vandenberg (banda), uma banda de hard rock holandesa
Vandenberg Village, uma localidade dos Estados Unidos

Pessoas
Adrian Vandenberg, um guitarrista holandês
Arielle Vandenberg, atriz e modelo americana